Target (englisch „Ziel“) steht für:
 Target (Biologie), Wirkstoff-Zielverbindungen
 Target Corporation, US-amerikanisches Unternehmen
 Target (Physik), Materieprobe, die dem Strahl eines Beschleunigers ausgesetzt wird
 Target (Farbmanagement), eine Datei oder ein Ausdruck mit Referenz-Farbwerten
 Target (HTML), Zielfenster, in welchem eine verlinkte Seite geöffnet wird
 Target 3001, CAD-Programm für elektronische Schaltpläne und Leiterplatten
 TARGET (Menschenrechtsorganisation), Menschenrechtsorganisation von Rüdiger Nehberg
 Target (belgische Band), belgische Progressive- und Thrash-Metal-Band
 Target (chilenische Band), chilenische Death-Metal-Band
 Target (US-Band), US-amerikanische Southern-Rock-Band
 Target (Hopfen), eine Hopfen-Bittersorte 
 Target: The Corruptors, US-amerikanische Fernsehserie (1961)
 Target – Zielscheibe, US-amerikanischer Thriller (1985)
 Target – Die Zone ewiger Jugend, russisches Filmdrama (2011)
 Target Records, dänisches Plattenlabel der Target Group ApS
 Hilfsmittel bei Targettraining (Konditionierung von Tieren)

Orte:
 Target (Allier), französische Gemeinde im Département Allier
 Target Hill, Hügel im Grahamland, Antarktika

Personen:
 Guy-Jean-Baptiste Target (1733–1807), französischer Jurist und Politiker
 Mary Target, englische Psychologin und Psychoanalytikerin

Sonstige:
 Target 5, Thriller von Colin Forbes

TARGET steht als Abkürzung für:
 das Forschungsprojekt Tat- und Fallanalysen hochexpressiver zielgerichteter Gewalt der FU Berlin, siehe Amoklauf an einer Schule #Forschung
 TARGET (Bankwesen), ein europäisches Interbanken-Überweisungssystem

Abkürzung